Haugen:
 Einar (Ingvald) Haugen (1906, Sioux City – 1994), americký lingvista a profesor
 Lars Haugen (* 1987, Oslo), norský hokejový brankář

Související články 
 Hauge
 Haug
 Haugland

Norská příjmení